Кокконен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Кокконен, Аксели (род. 1984) — финский и норвежский прыгун на лыжах с трамплина.
 Кокконен, Йонас (1921—1996) — финский композитор и пианист, один из наиболее значительных финских композиторов XX века.
 Кокконен, Мерья (род. 1979) — финский композитор и музыкант, выступающая под псевдонимом Ислайя.